Ashleigh Barty era la detentrice del titolo ma a marzo 2022 si è ritirata dal tennis professionistico.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Petra Kvitová con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (terzo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Paula Badosa (secondo turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Ons Jabeur (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)

  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Emma Raducanu (terzo turno)
  Cori Gauff (primo turno, ritirata)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Leylah Fernandez (primo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Simona Halep (secondo turno, ritirata)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)

Wildcard 

  Sofia Kenin (primo turno)
  Caty McNally (secondo turno)
  Shelby Rogers (terzo turno)

  Sloane Stephens (secondo turno) 
  Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Tereza Martincová (secondo turno)
  Caroline Garcia (Campionessa)
  Marie Bouzková (secondo turno, ritirata)
  Anna Kalinskaja (secondo turno)

<li>  Ajla Tomljanović (quarti di finale)
  Anhelina Kalinina (primo turno) 
  Taylor Townsend (primo turno) 
  Marta Kostjuk (secondo turno)

Lucky loser 

  Nuria Párrizas Díaz (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)

  Anastasija Potapova (primo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (ritirata)
  Karolína Muchová (ritirata)

  Serena Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2022